GBA může být:

 Gran Buenos Aires – metropolitní oblast v Argentině
 Game Boy Advance
 mezinárodní poznávací značka britského ostrova Alderney